Kalenderblatt steht für:
 eine einzelne Seite eines Kalenders

verschiedene tägliche Radiosendungen, die an ein historisches Ereignis vom gleichen Kalendertag erinnern:
 Kalenderblatt (Deutschlandfunk), siehe Deutschlandfunk#Werktägliche Magazine
 Kalenderblatt (Deutschlandfunk Kultur) im Deutschlandfunk Kultur
 Das Kalenderblatt (Bayerischer Rundfunk), Radiosendung über historische Ereignisse in Bayern 2
 Reflexionen – Gedanken zum Tag und Kalenderblatt in Bayern 2

Siehe auch:

 ZeitZeichen (Hörfunksendung) im Westdeutschen Rundfunk Köln
 As Time Goes By (Radiosendung) im Radio Bremen